Völkermordgedenktag steht für:

 Gedenken an den Völkermord in Ruanda am 7. April
 Völkermordgedenktag (Armenien) am 24. April
 Gedenken an die Novemberpogrome 1938 am 9./10. November
 Gedenken an den Völkermord an den europäischen Roma, siehe Porajmos, am 19. Dezember